Lucas Vázquez Iglesias, född 1 juli 1991 i Curtis, är en spansk fotbollsspelare som spelar för Real Madrid och Spaniens fotbollslandslag.

Klubbkarriär

Real Madrid 
Född i Curtis, Galicien, anslöt sig Vázquez som 16-åring till Real Madrids ungdomsakademi 2007. Han gjorde sin seniordebut under säsongen 2010/2011 för C-laget.

Internationell karriär 
Vázquez representerade inte Spaniens ungdomslandslag. 17 maj 2016 var han, Saúl Ñíguez och Sergio Rico uttagna i Vicente del Bosques provisoriska trupp till EM 2016 som de enda spelarna utan en seniorlandskamp. Han kom senare med i den slutliga truppen av 23 spelare. Han gjorde sin landslagsdebut i en vänskapsmatch 7 juni, startandes och spelade 61 minuter i 0–1 förlusten mot Georgien på Coliseum Alfonso Perez.

Klubbstatistik

Meriter

Klubblag 
 Real Madrid
 La Liga: 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022
 Uefa Champions League: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022
 Spanska supercupen: 2017, 2019, 2021
 Uefa Super Cup: 2016, 2017, 2022
 Världsmästerskapet i fotboll för klubblag: 2016, 2017, 2018, 2022

Externa länkar 
Real Madrid officiell profil

Spanska fotbollsspelare
Spanska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Real Madrid C
Spelare i Real Madrid Castilla
Spelare i Real Madrid
Fotbollsspelare i RCD Espanyol
Spelare i La Liga
Spelare i Segunda División
Spelare i Segunda División B
Spelare i Tercera División
Spelare i Europamästerskapet i fotboll för herrar 2016
Spelare i VM i fotboll 2018
Födda 1991
Levande personer
Män